El perdón puede referirse a:

The Claim: película de 2000 conocida en España como El perdón.
El perdón: sencillo de Nicky Jam y Enrique Iglesias publicado en 2015.